Walnut Grove est le nom de plusieurs localités des États-Unis et du Canada. Il signifie verger de noyers, et a donc le même sens que des toponymes français comme Noisy.

États-Unis
Walnut Grove (Alabama)
Walnut Grove (Arizona)
Walnut Grove (Arkansas)
Walnut Grove (Californie)
Walnut Grove (Caroline du Sud)
Walnut Grove (Géorgie)
Walnut Grove (Illinois)
Walnut Grove (Indiana) (disparu)
Walnut Grove (Iowa)
Walnut Grove (Kentucky)
Walnut Grove (Maryland)
Walnut Grove (Minnesota) (village de Laura Ingalls Wilder, l'auteur de La Petite Maison dans la prairie)
Walnut Grove (Mississippi)
Walnut Grove (Missouri)
Walnut Grove (Pennsylvanie)
Walnut Grove (Tennessee)
Walnut Grove (Texas)
Walnut Grove (Utah)
Walnut Grove (Virginie)
Walnut Grove (Virginie-Occidentale)
Walnut Grove (Washington)

Canada
Walnut Grove (Colombie-Britannique)